Torreperogil kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torreperogil (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Torreperogil (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar